Chimaera steht für:
 Chimära (lateinisch Chimaera), ein Mischwesen der griechischen Mythologie
 Chimaera (Band),  Heavy- und Power-Metal-Band aus Deutschland
 Chimaira (Lykien), Ort im kleinasiatischen Lykien
 Titularbistum Chimaera, Titularbistum in Albanien
 Chimaera (Gattung), Gattung der Kurznasenchimären
 (623) Chimaera, Asteroid des Hauptgürtels
 TVR Chimaera, Sportwagen
 Chimaera Flats, Ebene auf Candlemas Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Chimäre
 Chimera